Lincoln Hills ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Lincoln Hills (Colorado)
 Lincoln Hills (Georgia)
 Lincoln Hills (Indiana)

Bergketten:
 Lincoln Hills (Missouri)